Die Football League Second Division 1914/15 war die 23. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 1. September 1914 und endete am 29. April 1915.

Zweitligameister wurde Derby County und daneben stiegen auch das zweitplatzierte Preston North End und FC Arsenal (vormals: „Woolwich Arsenal“) in die Football League First Division auf. Da nach der Pause gleichsam die First Division und die Second Division von 20 auf 22 teilnehmende Mannschaften erweitert wurden, stand den drei Aufsteigern mit dem Erstligaschlusslicht Tottenham Hotspur lediglich ein Absteiger in die Second Division gegenüber. Die Entscheidung, Arsenal den sportlich besser platzierten FC Barnsley und Wolverhampton Wanderers und darüber hinaus den Lokalrivalen aus Tottenham zu bevorzugen, war umstritten und wurde mit den größeren Verdiensten des Vereins im Langzeitvergleich begründet.

Aus der Second Division absteigen musste der FC Glossop. Daneben bangten auch Nottingham Forest und Leicester Fosse um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1919/20 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Neben Tottenham nahmen noch die folgenden fünf Aufsteiger die freien Plätze ein: West Ham United, FC South Shields, FC Stoke, Coventry City und Rotherham County.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1914-15 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1914/15
1914